Football peut désigner :
Le football association ou soccer, sport joué avec un ballon rond codifié en Angleterre ;
deux sports aux règles très voisines regroupés sous le terme de football nord-américain :
le football américain, sport codifié aux États-Unis, et
le football canadien, sport codifié au Canada ;
le football australien, sport codifié en Australie ;
le football gaélique, sport codifié en Irlande ;
le rugby, « football de Rugby » (Rugby football), dans ses différentes variantes.

Football ou foot peuvent évoquer :
 Le journal Football était un hebdomadaire consacré au football qui exista de 1929 à 1944, en France.
 Football, un essai de Jean-Philippe Toussaint ;
 Foot 2 rue, une série télévisée d'animation française ;
 Les FootManiacs, une série de bandes dessinées humoristiques française ;
 Le Foot, revue française édité par Lafont presse, et ses déclinaisons :
 Le Foot Marseille,
 Le Foot Paris,
 Le Foot Lyon,
 Le Foot Saint-Étienne ;
 Football, une simulation de football américain sorti en 1972 sur la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey.

Notes et références